Топли До може бити:

 Топли До (Пирот), насељено место у општини Пирот. Република Србија
 Топли До (Сурдулица), насељено место у општини Сурдулица, Република Србија